

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Fredericksburg – città della Contea di Washington, Indiana
 Fredericksburg – città della Contea di Chickasaw, Iowa
 Fredericksburg – villaggio della Contea di Wayne, Ohio
 Fredericksburg – capoluogo della Contea di Gillespie, Texas
 Fredericksburg – città indipendente della Virginia

Altro 
 Battaglia di Fredericksburg